Divisionen 2015-16 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2015-16. Turneringen havde deltagelse af 14 hold – reserveholdene for de ti hold i Metal Ligaen samt førsteholdet fra fire andre klubber. Den indledtes med et grundspil, hvor de 14 hold hver spillede 32 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 5 kampe, samt en bronzekamp bedst af tre kampe. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet. Der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen.

Mesterskabet blev vundet af Vojens IK, som dermed vandt 1. division i ishockey for første gang. Sønderjyderne var sluttet på ottendepladsen i grundspillet, og i finalen besejrede de Hvidovre Fighters med 3-2 i kampe. Finalen blev afgjort i den femte finalekamp i Hvidovre den 10. april 2016, da Vojens IK's Søren Dau Mortensen i den forlængede spilletid scorede til 4-3.

Bronzemedaljerne blev vundet af Herning IK, som i bronzekampen besejrede Rødovre SIK.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 2. september 2015 – 26. februar 2016. De 14 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 26 kampe til hvert hold. Derudover var holdene inddelt i to regionale grupper bestående af de syv hold vest for Storebælt og de syv hold øst for Storebælt. Hver af de regionale grupper spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav yderligere seks kampe til hvert hold. Dvs. at hvert hold i alt spillede 32 kampe.

De otte bedste hold i grundspillet gik videre til slutspillet.

Kampen mellem Gladsaxe Bears og IC Gentofte Stars den 4. februar 2016 blev vundet af Gladsaxe uden kamp. I stillingen medregnes kampen som en 5−0-sejr til hjemmeholdet, men kampen indgår ikke i infoboksens oplysninger om antal kampe og mål.

Slutspil 

De slutspilskampe, der endte uafgjort, blev afgjort i sudden death. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse inden for fem minutter, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af fem kampe. Placeringerne i grundspillet afgjorde hvilke hold, der mødtes i kvartfinalerne, idet holdene blev parret 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. Vinderne af kvartfinaleserierne gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

De fire vindere af kvartfinalerne spillede om to pladser i finalen i to serier bedst af fem kampe. Holdene blev parret, således at det bedst placerede hold i grundspillet mødte det dårligst placerede hold i grundspillet i den ene semifinale, mens de sidste to hold mødtes i den anden.

Bronzekamp 

De to tabende semifinalister spillede om bronzemedaljerne i en serie på to kampe, hvor summen af de to resultater afgjorde opgøret. Bronzemedaljerne blev vundet af Herning IK, som samlet vandt med 8–7 over Rødovre SIK.

Finale 

De to vindere af semifinalerne, Hvidovre Fighters og Vojens IK, spillede om mesterskabet i en serie bedst af fem kampe. Vojens IK vandt serien med 3-2 i kampe, og kunne dermed kåres som vindere af 1. division i ishockey for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division 1 2015-16 
DIU - Division 1 Play off 2015-16

Noter

Se også 
 Superisligaen 2015-16
 Metal Cup 2015-16

2015-16
Ishockey i 2015
Ishockey i 2016